Jotta A (Guajará-Mirim, 8 de octubre de 1997), es un cantante y compositor brasileño anteriormente de música cristiana contemporánea. Y actualmente de Reggaeton y Pop. 

Comenzó su carrera muy temprano, a la edad de 6 años en 2003, con el álbum Sou Um Milagre . Unos años más tarde, participó en un programa de televisión a la edad de 12 años, donde se hizo conocido por su facilidad para llegar a los agudos. Después de ganar, firmó un contrato con el sello Central Gospel, en el que lanzó el álbum Essência, que le valió nominaciones para Trofeo Promesas. En 2013, lanzó el álbum Geração de Jesus, con la participación de la cantante Daniela Araújo como productor musical, el cual, fue nominado para un Grammy Latino al año siguiente.   

En 2018, lanzó su primer álbum en español, Muéstrame Tu Gloria, la canción principal del álbum ya le ha valido millones de visitas en Youtube, siendo un gran éxito entre los países que hablan este idioma.

Biografía 
Jotta A se hizo conocido a nivel nacional en un concurso de canto, en el Programa Raul Gil en 2011. Después de ganar el programa, fue contratado por el sello Central Gospel Music y lanzó su primer álbum, llamado Essência, que ya ha vendido más de ochenta mil copias y ha sido certificado platino. 

El 7 de febrero de 2011, participó en la grabación del DVD Ao Deus das Causas Impossíveis con Davi Sacer y Ministério Apascentar, un grupo que el cantante admira. 

En el premio Troféu de Ouro (Trofeo de Oro), la cantante fue el ganador de la nominación al Mejor Cantante. Fue nominado en varias categorías en Promessas Trophy (Trofeo Promesas) en 2012, destacando como artista Revelación, Mejor cantante y Mejor CD, con Essência. Sin embargo, el cantante solo ganó en la nominación de Revelation. 

En 2013, lanzó Geração de Jesus, producida por la cantante Daniela Araújo y Jorginho Araújo, que contiene algunas canciones de autoría con Daniela. El portal de música cristiana 'O Propagador', la caracterizó como una búsqueda de la identidad del cantante, notable por la influencia de Daniela Araújo en el repertorio, también considerando su paso por la pubertad y tales efectos en su voz, arriesgando nuevos elementos de sonido en relación con su álbum anterior. El disco vendió 30,000 copias en pocos días. 

En 2014, el álbum fue nominado para un Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Cristiana (Idioma Portugués), pero perdió ante Graça, de Aline Barros. 

En 2017, Jotta lanzó el álbum Recomeçar, que indicaba su regreso al mercado musical. El álbum, cuya producción fue firmada por Jeziel Assunção y William Augusto y tenía "Princípio e Fim" como single. El proyecto también recibió la participación de Shirley Carvalhaes y Matheus Bird. En 2020, lanzó el tema «911», en el que colabora con Rubinsky RBK y Daniela Araújo. 

En 2022, lanzaría Edén, donde viste un atuendo de mujer luego de identificarse como mujer trans.

Controversia 
En el 2020, salió del closet a través de sus redes sociales, desconectándose del medio evangélico. Más adelante, volvió a salir del closet como una mujer trans defendiendo su identidad de género, y participando en eventos de índole cristiana como mujer.

Discografía 
 2003: Soy Un Milagro
 2012: Essência
 2013: Guerrero  de Jesús
 2017: Recomeçar
 2018: Muéstrame Tu Glória
 2019: Extravagante Adoración

Premios y nominaciones

Trofeo Promesas 
 2012: Revelación - (ganador)  
 2012: Mejor CD - Esencia (nominado) 
 2012: Mejor cantante (nominado)

Grammy Latino 
 2014: Mejor álbum de música cristiana en portugués - Geração de Jesus (Nominado)

Referencias 

Protestantes de Brasil
Nacidos en 1997
Personas vivas
Cantantes de reguetón de Brasil
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Personas trans de Brasil